Иска — топоним в России:

Реки 
 Иска — приток Мугая.
 Иска — приток Тобола.
 Иска (также Большая Иска) — впадает в Сахалинский залив.

Населённые пункты 
 Иска — село в Нижнетавдинском районе Тюменской области.
 Иска — деревня в Ярковском районе Тюменской области.
 Иска — деревня в волости Ляэнеранна уезда Пярнумаа, Эстония.

В Библии 
 Иска (дочь Арана) — племянница Авраама

См. также 
 Искавож — река в России, приток Лыжи
 Иска-сулло-Йонио — коммуна в Италии, в регионе Калабрия
 Иска-Чебаково — деревня в Нижнетавдинском районе Тюменской области
 Юрты-Иска — деревня в Нижнетавдинском районе Тюменской области
 Isca — латинское название двух городов в римской Британии: Isca Dumnoniorum (современный Эксетер) и Isca Augusta (современный Каэрлеон, пригород Ньюпорта)
 Искья — остров в Тирренском море